Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1959 si disputò dal 7 al 21 marzo 1959. Si trattò della 21ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i California Golden Bears allenati da Pete Newell, al primo successo della loro storia. Jerry West dei West Virginia Mountaineers venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 23, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Pete Newell
Vice-allenatore: Rene Herrerias

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1959
Campionato di pallacanestro NCAA Division I